Do rywalizacji o miejsca 5-8 na Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 przystąpiły 4 reprezentacje, które w grupach O, P, Q i R zajęły 2. miejsce. Drużyny podzielone zostały na pary według klucza O2-R2 i P2-Q2. Zwycięzcy par rozegrali między sobą mecz o 5. miejsce, natomiast przegrani – mecz o 7. miejsce.

W meczach o miejsca 5-8 grały reprezentacje Bułgarii, Niemiec, Rosji oraz Stanów Zjednoczonych.

Mecze o miejsca 5-8 rozegrane zostały w dniach 8-9 października w PalaPanini w Modenie.

Drabinka

Mecze 
Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 5-8

Rosja – Bułgaria 
Piątek, 8 października 2010
17:05 (UTC+2) – PalaPanini, Modena – Widzów: 3 000Czas trwania meczu: 109 minut

Stany Zjednoczone – Niemcy 
Piątek, 8 października 2010
21:05 (UTC+2) – PalaPanini, Modena – Widzów: 3 424Czas trwania meczu: 83 minuty

Mecz o 7. miejsce 
Sobota, 9 października 2010
17:05 (UTC+2) – PalaPanini, Modena – Widzów: 4 700Czas trwania meczu: 88 minut

Mecz o 5. miejsce 
Sobota, 9 października 2010
21:05 (UTC+2) – PalaPanini, Modena – Widzów: 4 700Czas trwania meczu: 81 minut

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010